Deukalion (łac. Deucalion) – w mitologii greckiej król Tesalii, syn Prometeusza
 Deukalion (łac. Deucalion) – w mitologii greckiej uczestnik łowów kalidońskich, syn Minosa
 Deukalion – planetoida o numerze katalogowym 53311

Zobacz też 
 Deucalion – rodzaj stawonogów z wymarłej gromady trylobitów